Зареченка — название населённых пунктов:

Казахстан 

 Зареченка — село в Карасуском районе Костанайской области, ликвидировано 2010 г.
Зареченка — до 2018 г. название села Енбек в Астраханском районе Акмолинской области.

Россия 
 Зареченка — село в Губкинском городском округе Белгородской области.
 Зареченка — село в Тюхтетском районе Красноярского края.
 Зареченка — деревня в Мантуровском районе Курской области.
 Зареченка — деревня в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.